El Campionat del món d'handbol masculí de 2015 fou la 24a edició d'aquest campionat, un torneig internacional d'handbol que tingué lloc al Qatar entre el 15 de gener i l'1 de febrer de 2015, sota l'organització de la Federació Internacional d'Handbol (IHF). Després del Japó 1997 va ser la segona vegada que aquest campionat es realitza a l'Àsia, esdevenint el catorzè país en acollir-lo.

Un total de vint-i-quatre seleccions de cinc confederacions continentals van competir pel títol de campió mundial, l'anterior portador era la selecció d'Espanya.

Seus

Àrbitres 
La IHF va anunciar una llista de 18 parelles d'àrbitres provinents de totes les federaciones continentales afiliades, amb l'excepció de la Federació d'Oceania.

Fase de grups 
El sorteig de la fase de grups es va realitzar el 20 de juliol del 2014 a Doha, Qatar.
Els primers quatre de cada grup arriben als vuitens de final. Els equips restants juguen pels llocs del 17 al 24.

Grup A 

 Resultats

Tots els partits a l'hora local de Qatar (UTC+3).

Grup B 

 Resultats

Tots els partits a l'hora local de Qatar (UTC+3).

Grup C 

 Resultats

Tots els partits a l'hora local de Qatar (UTC+3).

Grup D 

 Resultats

Tots els partits a l'hora local de Qatar (UTC+3).

Fase Final 
Tots els partits a l'hora local de Qatar (UTC+3).

Vuitens de final

Quarts de final

Semifinals

Tercer lloc

Final

Quadre Resum

Referències

Enllaços externs 

  

2015
Handbol